«Байзонс» — финский баскетбольный клуб из Лоймаа. Выступает в чемпионате Финляндии. Бывший участник Единой лиги ВТБ.

История 
Баскетбольный клуб основан в 1964 году и назывался «Лоймаан Кориконкарит». До середины 2000-х годов клуб был выступал в третьем финском дивизионе. Руководство клуба старалось развивать команду, и в 2008 году «Лоймаан Кориконкарит» начал восхождение к элитному дивизиону финского баскетбола, пробившись во вторую лигу. В 2011 году команда вышла в высший дивизион чемпионата Финляндии, и в межсезонье клуб обрёл нового спонсора — датскую компанию по производству кондиционеров Nilan. Тогда же команда и стала называться «Нилан Байзонс».

В первом же сезоне клуб стал чемпионом Финляндии, а в сезоне 2012/2013 команда вновь стала лучшей в стране.

В сезоне 2013/2014 «Байзонс» дебютировал на международной арене — в Еврокубке. Дебют в европейском турнире не был успешным — «Байзонс» выбыл из турнира уже после первой стадии. В чемпионате Финляндии клуб финишировал на третьем месте.

31 мая 2016 года «Байзонс» объявили, что из-за финансовых проблем не будут участвовать в высшей финской лиге и присоединится ко второму дивизиону.

Достижения 
Чемпионат Финляндии
  Чемпион (2): 2011/2012, 2012/2013
  Серебряный призёр: 2014/2015
  Бронзовый призёр: 2013/2014

Кубок Финляндии
  Финалист: 2012/2013

Текущий состав

Ссылки 
 Сайт БК «Байзонс» 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Финляндии
Участники Единой лиги ВТБ